Yerba de San Antonio puede referirse a:
 el nombre común de la planta Epilobium angustifolium;
 el nombre común de la planta Epilobium hirsutum; o
 el nombre común de la planta '''''Stachys recta.